Putkonen ist der Familienname folgender Personen:
 Luke Putkonen (* 1986), amerikanischer Baseballspieler
 Matias Putkonen (1822–1868), finnischer lutherischer Pfarrer und Politiker
 Tahvo Putkonen (1795–1825), finnischer Mörder

Siehe auch:
 Potkonen